Die Doldenblütlerartigen (Apiales) sind eine Ordnung der Bedecktsamigen Pflanzen (Magnoliopsida). Die Doldenblütlerartigen sind fast weltweit verbreitet; die Ordnung umfasst sieben Familien mit nahezu 500 Gattungen und fast 5500 Arten.

Beschreibung 
Es sind holzige oder krautige Pflanzen. Die Laubblätter sind meistens geteilt. Nebenblätter sind meistens vorhanden.

Die Blüten sind meistens in einfachen oder zusammengesetzten doldigen Blütenständen zusammengefasst.
Die meist unscheinbaren Blüten sind fünfzählig. Es gibt nur einen Staubblattkreis. Die Staubblätter sind nicht mit den Kronblättern verwachsen. Am Grunde der Blüten befindet sich oft ein Nektardiskus.

Blütenformel:

Inhaltsstoffe 
Das Trisaccharid Umbelliferose wird als Reservestoff gebildet.
Sehr häufig sind Sesquiterpene und triterpenoidähnliche Substanzen, Polyacetylene enthalten.

Systematik 
Die Apiales sind innerhalb der Euasteriden II die Schwestergruppe der Klade (Paracryphiales + Dipsacales). Zu ihr werden folgende Familien gerechnet:
 Doldenblütler (Apiaceae)
 Araliengewächse (Araliaceae)
 Griseliniaceae
 Myodocarpaceae
 Pennantiaceae
 Klebsamengewächse (Pittosporaceae)
 Torricelliaceae (inklusive Aralidiaceae, Melanophyllaceae)

Die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Apiales sehen folgendermaßen aus:

Typisches chemosystematisches Merkmal der eng verwandten Familien der Apiaceae, Araliaceae und Griseliniaceae ist das Vorkommen von Petroselinsäure als Hauptfettsäure, während sie in den Pittosporaceae gänzlich fehlt.

Quellen 

 Die Ordnung der Apiales bei der APWebsite (engl.)
 Überblick zur Ordnung von der Uni-Hamburg. (deutsch)

Einzelnachweise 
.